Winterfeldt ist der Familienname folgender Personen:

 Detlof von Winterfeldt (1867–1940), deutscher Offizier und Diplomat, Vors. der Waffenstillstandskommission, Mitglied des Reichsrats
 Detlof von Winterfeldt (Hochschullehrer), deutsch-amerikanischer Professor, Direktor des Homeland Security Center CREATE
 Ekkehard Winterfeldt (1932–2014), deutscher Chemiker
 Felix Winterfeldt († 1885), deutscher Verwaltungsbeamter
 Friedrich Wilhelm von Winterfeldt (1830–1893), deutscher Landschaftsmaler
 Giovanna Winterfeldt (* 1991), deutsche Synchronsprecherin und Sängerin

 Joachim von Winterfeldt-Menkin (1865–1945), deutscher Jurist, Landesdirektor der Provinz Brandenburg, Mitglied des Herrenhauses und des Reichstags
 Juliane Auguste Henriette von Winterfeldt (1710–1790), Äbtissin des evangelischen Damenstifts Kloster Stift zum Heiligengrabe, Brandenburg
 Karl Friedrich Wilhelm von Winterfeldt (1813–1867), königlich preußischer Generalmajor
 Margarethe von Winterfeldt (1902–1978), deutsche Musikpädagogin
 Rudolf von Winterfeldt (1829–1894), preußischer General der Infanterie
 Rudolph Heinrich von Winterfeldt (1720–1788), königlich preußischer Oberst
 Sabine Winterfeldt (* 1966), deutsche Synchronsprecherin und Schauspielerin
 Ulrich von Winterfeldt (1823–1908), kgl. preußischer Landrat, Mitglied des Herrenhauses und Alterspräsident des Reichstags
 Victoria von Winterfeldt (1906–1973), deutsche Sinologin
 Wilhelm von Winterfeldt (1824–1906), preußischer General der Kavallerie

Siehe auch:
 Knuth-Winterfeldt
 Winterfeld (Begriffsklärung)
 Winterfeld (Adelsgeschlecht)